11-й выпуск Тура Катара — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Катара. Гонка проходила с 5 по 10 февраля 2012 года в рамках Азиатского тура UCI (категория 2.HC).

Участники 
В гонке стартовало 128 спортсменов, представляющих 16 команд: 11 команд категории UCI ProTeam, 3 профессиональные континентальные и 2 континентальные команды.

Маршрут

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5

Этап 6

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт